Renata Pisu, scrittrice italiana
 Raffaele Pisu, attore italiano
 Silverio Pisu, attore italiano
 Mario Pisu, attore italiano
 Max Pisu, comico italiano
 Andrea Pisu, musicista italiano